Fictief figuur
 Michiel Dewaele, personage uit de Belgische televisieserie Flikken

Personen met de achternaam Dewaele
 Carine Dewaele,  Belgisch politica
 David Dewaele, Belgisch muzikant en dj
 Fiona Dewaele, Belgisch model
 Geert Dewaele, Belgisch journalist en redacteur
 Gilles Dewaele, Belgisch voetballer
 Henri Dewaele, Belgisch politicus
 Jackie Dewaele, Belgisch radio- en televisiepresentator
 Sebastien Dewaele, Belgisch acteur, zanger en muzikant
 Sieben Dewaele, Belgisch voetballer
 Sophie Dewaele, Belgisch televisiepresentatrice en omroepster
 Stephen Dewaele, Belgisch muzikant en dj

Zie ook 
 De Waele (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam